Il singolare femminile del torneo di tennis Estoril Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Federica Bonsignori che ha battuto in finale Laura Garrone 2-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Isabel Cueto (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (secondo turno)
 Sabine Hack (semifinali)
 Nicole Jagerman (secondo turno)

 Angelika Kanellopoulou (secondo turno)
 Patricia Tarabini (semifinali)
 Petra Langrová (primo turno)
 Florencia Labat (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 1990